Чемпионат Польши 1983 — 40-е первенство, которое проходило с 12 по 27 февраля в Пётркув-Трыбунальском.

Таблица

Ссылки 
 XL Szachowe Mistrzostwa Polski Piotrków Trybunalski 1983
 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1983 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам